Labinot-Fusha és Labinot-Mal közép-albániai alközségek gyakori összefoglaló megnevezése
KS Labinoti, az albán KF Elbasani labdarúgócsapat 1958–1991 közötti elnevezése

Lásd még
labinoti konferenciák, az albán Nemzeti Felszabadítási Mozgalom és az Albán Kommunista Párt 1943-as labinoti politikai gyűléseinek összefoglaló elnevezése